Мадерас има више значења:

 Мадерас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мадерас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику